Satélite pode referir-se a:

 Satélite natural - astro que circula em torno de um planeta.
 Satélite artificial - corpo feito pela mão humana que orbita um planeta, incluindo:
 Satélite de observação da Terra
 Satélite meteorológico
 Satélite espião - satélite militar.
 Satélite de comunicação
 Cidade-satélite - cidade nos subúrbios de outra maior.
 Satélite (cromossomo) - região terminal do cromossomo.

Localidades
 Jardim Satélite, bairro em São José dos Campos

Desambiguação
Desambiguações de topônimos.